Lavorazione – nel cinema
 Lavorazione dei metalli – in metallurgia
 Lavorazione del terreno – in agronomia
 Lavorazione della ceramica – relativa alla ceramica
 Lavorazione a maglia – relativo alle maglie
 Lavorazione mineraria – nell'industria mineraria
 Lavorazione Blake – nella produzione di calzature
 Lavorazione ideal – nella produzione di calzature
 Lavorazione del caffè – in agronomia

Altro 
 Titolo di lavorazione – di  film, videogiochi, opere letterarie e musicali, ecc.
 Ciclo di lavorazione – in produzione